Сезон 2016/2017 — второй сезон Первенства ВХЛ. Стартовало 16 сентября 2016 года матчем между ХК Тамбов и ХК Ростов. Завершилось в апреле 2017 года.

Клубы 
29 июля 2016 года вместо новочебоксарского «Сокола» в лигу был заявлен ХК «Чебоксары» из одноименного города. Список участников Первенства ВХЛ пополнил ХК «Челны».

Регулярный чемпионат 
На первом этапе регулярного чемпионата команды сыграют друг с другом по четыре раза. Начнется сезон 16 сентября в Тамбове, где в матче открытия сойдутся финалисты предыдущего розыгрыша — ХК Тамбов и ХК Ростов. Они проведут второй матч на 17 сентября, а также, 17 и 18 сентября будут сыграны другие матчи 1-го тура.

Первый этап первенства ВХЛ завершится 23 декабря.

Второй этап первенства стартует 7 января 2017 года, и будет цифровым. Команды будут дважды играть друг с другом в соответствии с местами, занятыми по итогам первого этапа. Завершится второй этап 5 марта. Итого команды сыграют в регулярном чемпионате по 54 игры.

Таблица

Плей-офф 
В плей-офф выходят 8 участников, занявшие места с первого по восьмое. Борьба за Кубок Федерации для всех участников плей-офф начнется 11 марта с 1/4 финала. Полуфинальная стадия стартует 25 марта, финал — 8 апреля. Четвертьфинальная и полуфинальная стадии будут играться до трех побед, финальная — до четырех. Кроме того, предусмотрена серия из двух матчей за третье место, игры пройдут 11 и 15 апреля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт первенства 

Первенство Высшей хоккейной лиги
Хоккейные лиги в сезоне 2016/2017